Вигго Фредерик Мёллер (; 24 апреля 1887, Оденсе — 24 марта 1955, Копенгаген) — датский писатель и журналист.

Сочинения 
 Nerver, 1919
 Bag de graa Facader, 1922
 Halvdelen af to, 1924
 Familien Zero, 1926
 Det tredje Glas, 1927
 Sære og Gale, 1928
 En Sten bliver kastet paa Vandet , 1929
 Forbrydere, 1930
 Kyx, 1931
 I Kraft af mig selv, 1935
 Den excentriske Hverdag, 1936
 Bjælken i dit eget Øje, 1941
 Menneskemagt, 1943
 Seks Uger  i Horserød, 1945
 Hyggelige Historier, 1946
 Venlige Vers, 1947
 Den femte Dimension, 1948
 Professor Begriffenfeldt, 1952
 Samliv med mig selv, 1954

В русском переводе 
 За серыми фасадами : Рассказ / Вигго Ф. Меллер. Ленинград : Кубуч, 1925. 32 с.
 Сумерки разума : Рассказы / Вигго Ф. Мэллер; Пер. с дат. А. и М. Ганзен. Ленинград : Книжные новинки, [1927]. 154, [2] с.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1887 году
Родившиеся 24 апреля
Умершие в 1955 году
Умершие 24 марта
Писатели Дании
Журналисты Дании